Vostočnyj – quartiere di Mosca
 Vostočnyj – cittadina dell'oblast' di Kirov
 Vostočnyj – porto di Nachodka
 Cosmodromo di Vostočnyj – spazioporto russo

Pagine correlate 
 Isola Vostočnyj
 Vostok